El término autofagia puede referirse:

a la autofagia, un proceso celular natural;
a la autofagia, un trastorno mental o el síntoma de un trastorno mental.